Kabinett Medwedew bezeichnet folgende Regierungen der Russischen Föderation:

 Kabinett Medwedew I (2012–2018)
 Kabinett Medwedew II (2018–2020)